Натуральне число 193
 193 рік до нашої ери
 193 рік нашої ери